Кубок Станковича 2005 или Кубок континентальных чемпионов Станковича 2005 () — 1-й международный турнир по баскетболу, проходивший с 26 по 31 июля 2005 года в Пекине, КНР.

Команды-участницы 

  (Чемпион Африки)
  (Чемпион Олимпиады 2004)
  (Чемпион Океании)
  (Чемпион Азии)
  (Чемпион Европы)
  (Серебряный призёр Кубка Америки 2003)

Команды играли по схеме раунд-робин.

Результаты матчей 
26 июля 2005 –  Аргентина  -  Австралия 88:57

26 июля 2005 –  Китай -  Ангола 62:61

26 июля 2005 –  Литва -  Пуэрто-Рико 82:73

27 июля 2005 –  Аргентина -  Ангола 83:64

27 июля 2005 –  Австралия -  Пуэрто-Рико 106:78

27 июля 2005 –  Литва -  Китай 68:66

29 июля 2005 –  Ангола -  Австралия 62:49

29 июля 2005 –  Китай -  Пуэрто-Рико 91:80

29 июля 2005 –  Литва -  Аргентина 83:77

30 июля 2005 –  Ангола -  Пуэрто-Рико 90:73

30 июля 2005 –  Аргентина -  Китай 86:66

30 июля 2005 –  Австралия -  Литва 109:96

31 июля 2005 –  Аргентина -  Пуэрто-Рико 86:79

31 июля 2005 –  Австралия -  Китай 71:58

31 июля 2005 –  Литва -  Ангола 77:73

Итоги

MVP турнира 
  Мартинас Андрюкайтис

Символическая сборная турнира 
  Си Джей Братон
  Рик Аподака
  Чжу Фанъюй
  Мартинас Андрюкайтис
  Габриэль Фернандес

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Станковича
2005 год в баскетболе